

Лопотово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Лопотово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область